Cemitério Protestante (Macau)
Cemitério Protestante (Roma)
Cemitério dos Protestantes (São Paulo)

Desambiguação